Madžari (Sisak), gradsko naselje Siska
 Madžari (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja, Crna Gora

Vidi još:
 Mađari (razdvojba)